A Szemtől szemben (VS.) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizennyolcadik epizódja, összességében pedig a hetvenötödik.

Az epizód elején Lincoln tökéletes célpont a mesterlövész számára, aki megkapja a parancsot, hogy végezzen vele. Ám Linc fák mögé megy, így már nincs megfelelő célpontja a férfinak, Mahone meg Self pedig kiszúrják. Mahone felmegy az épület tetejére, ahol a férfi van és lövöldözés kezdődik. A mesterlövész a lépcsőházon keresztül próbál menekülni, de odalent már várja Lincoln, aki követeli, hogy mondja meg, hol van Christina. A férfi azonban megszúrja Linc kezét és futna tovább, de Zsebes elüti a terepjáróval. Mivel a mesterlövész halott, a többiek elveszik a telefonját.
Ezalatt a Tábornok behívatja Tuxhornt, és tudni akarja, hogy kinél van a Scylla. Stuart esküszik, hogy nem tudja, és hogy Krantznak már agyára ment az üldözési mániája. Ekkor Krantz egyik embere megragadja Tuxhorn nyakát és vélhetően végez a férfival.
Miamiban Mahone-ék látják, hogy a lövész sokszor hívott egy ismeretlen számot. Közben Krantz telefonál és ideges, hogy még nem tudják, kinél van a Scylla (mivel Linc nem mondja meg neki, hogy az anyjánál van, ami Zsebesnek viszont nem tetszik). Mahone azt mondja, hogy ha elmondják a Tábornoknak, hogy kinél van a Scylla, lehet úgy dönt, hogy rájuk már nincs szüksége.

Eközben Michael és Sara megérkeznek Miamiba, ahol Sara egyik ismerősének lakásába mennek, ahol a nő nincs otthon. A lakásban a falra ragasztott családi képeket nézik és eltűnődnek, hogy egyszer majd nekik is ilyen lehet. Sara kimegy a fürdőszobába, ahol látszik rajta, hogy kimerült, majd pedig átkutatja a fürdőszobai szekrényt, és eltesz egy terhességi tesztet. Ezután a megnézik a titokzatos kódot, ami a papíron van, amit a férfitól vettek el, akit megöltek. Ha 'I10R4AZMS' azt jelenti, hogy 'I-10 a 4-es úthoz közel Arizónában, Michael Scofield', akkor mit jelenthet a 'B2348ROCKWELL1630VS'? Ki az a 'VS'? Ekkor látunk egy férfit, akinek a táskáján a 'VS' monogramm van. Közben Mahone megpróbálja lenyomoztatni a lövész hívásait, de órákba telne. Ekkor Michael sms-t küld Lincnek, hogy találkozzanak. Linc egy pillanatig visszaemlékszik a napra, amikor Michaelt megpillantotta a Fox Riverben, majd pedig elmondja Mahone-nak, hogy nem megy.

Ezután Christinát látjuk, amint a bengáli dialektust gyakorolja. Downey informálja a nőt, hogy Lincnek sikerült elmenekülnie. Felsóhajt, majd pedig elmondja Downeynak, hogy már csak egy napra vannak attól a különösen ritka és erős eseménytől, amit leginkább egy szupernovához lehet hasonlítani.
Mahone találkozik Michaellel és Sarával és arra kéri őket, hogy bízzanak benne, bármit is tudnak. Ő is még mindig tönkre akarja tenni a CÉG-et. Michael nem mond neki semmit. Később Sara és Michael rájönnek, hogy Christina valahova el akarta őket szállítani. Legalább nem megölni akarta. Viszont ez sem változtat azon, hogy otthagyta őket és meg akarja őket buktatni Michael. Itt az idő, hogy elmenjenek a helyre, amit a papíron olvastak: Rockwell sugárút, Dél Miamiban.

Mahone, Zsebes, Self és Linc elmennek a lövész egyik bemért hívásának a helyszínére, és mint kiderül, az Indiai Nagykövetség az, ahol éppen látják Christinát és az embereit megérkezni. Mivel be kell jutniuk, így elteretésképpen Zsebes odabilincseli magát a főkapuhoz és egy aktivistának adja ki magát, aki az elefántok jogaiért tüntet. Ezalatt a többiek sikeresen bejutnak az épületbe, és sms-t küldenek Zsebesnek, hogy bejutottak. Odabent Christina találkozik egy bizonyos Naveen Banerjee-vel és felajánlja neki a forradalmi technológiát, amit a Scylla magában foglal: napelemek, gyors sótalanító eljárás, forradalmi oltóanyagok, valamint génkezelt növények, amelyek bármely körülmények között megélnek. Csak azt kell tennie a férfinak, hogy bemutatja ezeket az eljárásokat, mintha a sajátja lenne a holnapi Progresszív Technológiai konferencián. Naveen nem megy bele rögtön: mivel a konferencián Dr. Vincent Sandinsky professzor is előadást tart, aki azt állítja, hogy a 'Bargain' elmélet gyakorlati alkalmazása eléggé bizonytalan. És ha a technológia nem működik, akkor ő lesz a slamasztikában. Erre Christina közli vele, biztos benne, hogy ezt a technológiát előbb-utóbb megveszi valaki, és megkérdezi, hogy a férfi apja mit mondana az ajánlatra. Downey átnyújt egy cetlit Christinának, amin az áll, hogy 'Sandinsky 16:30-kor érkezik'. Christina biztosítja Naveent, hogy nem kell aggódnia Sandinsky miatt.

Ezalatt Michael és Sara találnak egy autót az egyik parkolóban a Rockwell 48-nál. Az autóban van egy táska, amiben telefon, készpénz, a legközelebbi reptérre való eligazítás és egy pisztoly található. Michael rájön, hogy a 'VS' monogrammú ember 16:30-kor érkezik a reptérre.
Közben a nagykövetségen Mahone-t, Lincolnt és Selfet letartóztatják. Downey értesíti Christinát, hogy menniük kell, mert Lincék az épületben vannak. Ekkor Naveen elfogadja az ajánlatot. Christina megköszöni, és távoznak, viszont a cetlit azt ott felejti, amin Sandinsky érkezése van felírva. Mahone, Linc és Self rájön, hogy nem akarja senki sem őket megölni, Christina nem akar jelenetet rendezni. Mikor mennének el, találkoznak két nagyköveti őrrel, akik kérdezik, hogy kivel vannak. Linc azt mondja, hogy Christinával, így mehetnek, a cetlit pedig odaadja neki az őr. Amint Christina és Downey beszállnak a kocsiba, a nő felhívja Morrist, hogy hol van. Az autóban talált telefon megszólal Michaeléknél. A férfi felveszi, de Christina lecsapja, amikor meghallja a fia hangját.

Self, Mahone és Linc visszatérnek a lakásba, ahol egy megvert Zsebessel találkoznak. Theodore fel van háborodva, hogy csak egy cetlit tudtak hozni és megvallja, hogy el kellett volna mondani mindent már Krantznak.
Michael és Sara megérkeznek a repülőtérre. Sara újfent kimegy a mosdóba, ahol látszik, hogy valami nincs vele rendben. Az idő délután 4 óra 3 perc. Sara eltereli a férfi figyelmét, aki a pultnál ül, így Michaelnek sikerül megszereznie a repülési jegyzéket, hogy kiderítse, ki az a 'VS'. Ám egy terepjáró érkezik a repülőtérre, amiből két öltönyös férfi száll ki. Michael megtalálja Vincent Sandinsky nevét. Ezután Michael bemegy a repülési irányítóhoz, és elintézi, hogy Sandinsky repülője ne a megbeszélt helyen szálljon le, valamint, hogy Dr. Sara Tancredi kimehessen a géphez, mert valakinek szívrohama volt. Miután leszállt a gép Sara és Michael betessékelik Sandinskyt a kocsijukba, ám üldözőbe veszik őket és csapdába esnek. Christina emberei átültetik Sandinskyt a saját kocsijukba, és már készülnének lelőni Michaelt és Sarát, amikor Mahone távcsöves puskával agyonlövi őket. Linc, Mahone és Self is megérkeztek a reptérre, és elviszik Sandinskyt. Michael és Lincoln találkoznak. Linc azt mondja, hogy azt teszi, ami a családjának a legjobb.

Közben a lakásban maradt Zsebes az anyja fotóját nézegeti, amit a CÉG küldött neki. Mellette ott van egy CÉG-es üzleti kártya, és a szöveg 'Speciális összekötő' a következő üzenettel: 'ez vár rád, ha visszajössz.' Zsebes értesíti Krantzot, hogy Christinánál van a Scylla, aki egyből rendeli az embereit, hogy készítsék a repülőt Miamiba.
Sandinskyt elviszik Lincék a lakásba, de ő nem ismer semmilyen Christina Scofieldet, sosem hallott még a Scylláról vagy a CÉG-ről. Ő csak egy darthmouthi professzor, aki csak ki akart mozdulni New Hampshire-ből, és csak egy konferencia miatt jött Miamiba, hogy beszédet tartson. Linc érdeklődik a telefonja után, de az Michaeléknél van, akik látják, hogy mostanában elég sok e-mailt váltott Christinával Sandinsky: együtt dolgoznak. Sara hirtelen kirohan a fürdőszobába, nem érzi jól magát. Előveszi a terhességi tesztet, amin az áll, hogy pozitív. Egyszerre örül és sír.

Michael felhívja az utolsó számot, amit Sandinsky hívott. Christina veszi fel. 'Mennyire fontos neked ez az ember, anya?' kérdi Michael tőle. Christina nem tudja, mit mondjon. Michael azt mondja, hogy később jelentkezik, majd pedig lerakja.

Az epizód végén Self azt mondja, hogy Sandinsky története rendben van. Mahone megígéri, hogy hamarosan elmehet. Sandinsky megköszöni, majd pedig mosolyog egyet: átverte őket.

A szökés epizódjai